Кафарена (іноді Квафарена; ) — албанське прізвище.

 Антон Кафарена
 Ніколін Кафарена

Примітки 

Албанські прізвища